Martje ist

 eine Variante des Namens Martha
 ein deutsches Seenotrettungsboot, siehe Martje (Schiff)